Roseau-runestenen var en sten med en ringformet runeindskrift fundet ved byen Roseau, Minnesota 56751, USA. Den nuværende placering er ukendt.

Kilde/reference
Roseau Rune stone Citat: "...This rune stone has been lost. It was found near the town of Roseau, Minnesota 56751. Last heard it was in the possession of a Dr. Theodoe Blegin of the University of Minnesota History Dept. It disappered upon his death. The stone had a face with runes around it..."

Se også
 Heavener-runestenen
 Kensington-runestenen
 Poteau-runestenen
 Shawnee-runestenen

Eksterne henvisninger
North American Rune Stones  Citat: "...Several rune stones have been found in the United States...There is considerable debate over their age and validity...Possible Viking Routes to Minnesota from Greenland: via the Hudson Bay and the Nelson and Red Rivers or via the St. Lawrence River and the Great Lakes..."

Runesten i USA
Præcolumbiansk transatlantisk kontakt
Pseudohistorie
Minnesota